Linie 4 oder U-Bahn-Linie 4 steht für folgende Bahnlinien:

in Deutschland:
 U-Bahn-Linie 4 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 4 (Hamburg)
 U-Bahn-Linie 4 in Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke B (Frankfurt am Main)
 U-Bahn-Linie 4 in München, siehe Stammstrecke 3 (U-Bahn München) #U4

in Frankreich:
 Métrolinie 4 (Paris)
 Linie 4 der Pariser Straßenbahn

in Österreich:
 Linie 4 in Innsbruck, siehe Lokalbahn Innsbruck–Hall in Tirol
 U-Bahn-Linie 4 (Wien)

in Russland:
 Linie 4 der Moskauer Metro, siehe Filjowskaja-Linie
 Linie 4 (Metro Sankt Petersburg)

in Spanien:
 Linie 4 (Metro Madrid)
 Metrolinie 4 (Barcelona)

in Ungarn:
 Linie 4 (Metró Budapest)